И́горь Григо́рьев:
 
 Григорьев, Игорь Андреевич (1944—2017) — один из режиссёров документального фильма «Великая Отечественная», лауреат Ленинской премии.
 Григорьев, Игорь Валерьевич (род. 1978) — российский и казахстанский хоккеист.
 Григорьев, Игорь Витальевич (род. 1962) — российский актёр и телеведущий, художник, драматург.
 Григорьев, Игорь Михайлович (род. 1934) — советский мотогонщик.
 
 Григорьев, Игорь Павлович (род. 1966) — российский музыкант, композитор и исполнитель, журналист и продюсер.